Челюсти може да се отнася за:

 Челюсти (музикален инструмент) от групата на идиофоните
 Челюсти (роман) на Питър Бенчли
 Челюсти (филм) по едноименния роман
 Челюсти (предаване) по Нова телевизия
 Челюст – анатомична част